japanskt ord som kan syfta på

 Ryū (skola) 流 – en skola inom karate och annan budo
 Ryū (竜) – japansk drake - ett av De fyra konungadjuren = inlånad kinesisk drake

Personer
 Ryu Fujisaki (1971–), mangatecknare

Fiktiva figurer
 Ryu Hayabusa – en figur i Shadow Warior (Ninja Gaiden)
 Ryu (Street Fighter) – figur i Street Fighter-serien.

Övrigt 

 ISO 639-3-språkkod för okinawianska

Japanska ord och uttryck
WP:Projekt Japan